Dzikie serce (książka)
 Dzikie serce (telenowela 2009)
 Dzikie serce (telenowela 2013)